Het Westdeutscher Handball-Verband e.V. (WHV) is de koepelorganisatie in Noordrijn-Westfalen, Duitsland voor de beoefening van het handbal. De WHV organiseert het handbal in Noordrijn-Westfalen. De WHV is als regionale bond aangesloten bij de Deutscher Handballbund.

De bond is opgericht op 26 juli 1947. Per 31 maart 2021 telde de bond 155.020 leden, verspreid over 757 verenigingen.

Aangesloten bonden 
1. Handballverband Mittelrhein (HVM),
2. Handballverband Niederrhein (HVN),
3. Handballverband Westfalen (HVW).

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
  Officiële website

Handbal
Handbal in Duitsland
Handbalbond